

Fumetti
 My My My - Consulenze particolari – manga di Masakazu Yamaguchi

Musica
 My... My... My... – album video dei Great White
 My My My – singolo di Waterloo & Robinson del 1976
 My My My – singolo di Chris del 1988
 My, My, My – singolo di Johnny Gill del 1990
 My My My – singolo di Richie Stephens del 1990
 My My My – singolo di Armand Van Helden del 2004
 My My My! – singolo di Troye Sivan del 2018